Auenheim (Baden-Württemberg), een plaats in de gemeente Kehl in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Auenheim (Frankrijk), een gemeente in het departement Bas-Rhin in de Franse regio Grand Est
Auenheim (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de gemeente Bergheim in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Auenheim (Thüringen), een plaats in de gemeente Werra-Suhl-Tal in de Duitse deelstaat Thüringen